Варша́вский проце́сс () — судебный процесс по поводу территориальных споров между Королевством Польским и Тевтонским орденом, проведённый представителями Святого Престола в Варшаве в 1339 году (понтификат Бенедикта XII). 

Процесс начался 4 февраля по инициативе короля польского Казимира III. Процесс стал итогом отказа Казимира признать неблагоприятное для него решение вышеградского процесса 1335 года, по которому Помезания и Хелминская земля признавались «вечный пожалованием» Ордену.

Судьями на процессе выступили сборщики (коллекторы) апостольской камеры Герхард де Карцерибус и Пётр Ле Пуй. Представителями польского короля были прокуроры Бертольд из Рацибужа, Ярослав Богория и Войцех из Бохни.

Польская сторона подготовила акт, описывающий историю польско-тевтонских отношений и требующий возвращения Польше Восточного Поморья (Померелии), Хелминской (Кульмерланда) и Михаловской земель, Куявии и Добжиньской земли. 

Было выслушано 126 свидетелей, после чего 15 сентября 1339 года суд принял решение: Тевтонский орден должен вернуть занятые польские земли в обмен на 194 500 гривен. Затраты на проведение процесса должны были быть покрыты крестоносцами.

Тевтонский орден не признал итог варшавского процесса, с самого начало процесса ставя под сомнение компетенцию суда. Крестоносцы подали апелляцию в папскую курию в Авиньоне. Бенедикт XII поддержал Орден.

См. также 
 Калишский мир

Литература 
 Bieniak, Janusz. «Litterati» świeccy w procesie warszawskim z 1339 r. // Cultus et cognitio. Studia z dziejów średniowiecznej kultury. — Warszawa, 1976.
 Bieniak, Janusz. «Milites» w procesie polsko-krzyżackim z r. 1339 // Przegląd Historyczny. — № 75. — 1984. — Z. 3.

Судебные процессы в Польше
Тевтонский орден
1339 год
История Варшавы